Аллахвердиев, Бахтияр: Аллахвердиев, Бахтияр Азизулла оглы (род. 1974) — Национальный Герой Азербайджана (1995).
 Аллахвердиев, Бахтияр Ахмед оглы (1909—1974) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1950).